Cederhielm ist der Familienname folgender Personen: 

 Carl Gustaf Cederhielm (1693–1740), schwedischer Diplomat und Dichter
 Carl Wilhelm Cederhielm (1705–1769),  schwedischer Kammerherr und Naturforscher
 Germund Cederhielm d. Ä. (1635–1719), schwedischer Beamter
 Germund Cederhielm d. J. (1661–1741), schwedischer Jurist und Beamter
 Germund Carl Cederhielm (1717–1789), schwedischer Jurist und Beamter
 Germund Ludvig Cederhielm (1755–1841), schwedischer Offizier und Diplomat  
 Josias Cederhielm (1673–1729), schwedischer Beamter und Politiker 
 Josias Carl Cederhielm (1734–1795), schwedischer Politiker und Nationalökonom